Die geschiedene Frau steht für:

 Die geschiedene Frau (Operette), Operette von Leo Fall (1908)
 Die geschiedene Frau (1926), deutsche Stummfilmoperette von Victor Janson
 Die geschiedene Frau (1953), deutscher Spielfilm von Georg Jacoby

Siehe auch:
 Eine geschiedene Frau,  Miniserie des ZDF (1974)